Чемпіонат Кіпру з футболу 2021—2022 — 83-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном став Аполлон.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіонська група

Результати

Лідери чемпіонату

Група вибування

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 

2022
Кіпр
Кіпр
2021 в кіпрському спорті
2022 в кіпрському спорті